Antequera (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol
Antequera (Bolivia)
Antequera (Spanje), een stad en gemeente in de Spaanse provincie Málaga
Antequera (Paraguay), een district in het departement San Pedro in Paraguay
Antequera (geslacht), een vlindergeslacht